Тетраселенид тригадолиния — бинарное неорганическое соединение
селена и гадолиния
с формулой GdSe,
кристаллы.

Получение 
 Сплавление стехиометрических количеств чистых веществ:

Физические свойства 
Тетраселенид тригадолиния образует кристаллы нескольких модификаций:
 , структура типа тетрафосфида тритория ThP;
 , структура типа арсенида никеля NiAs .

Примечания 

Соединения гадолиния
гадолиния